

Urodzili się 
 Tales z Miletu, grecki filozof (data sporna lub przybliżona) (zm. ok. 545 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona).